Пида Світлана Василівна (нар. 1959) — українська учителька, докторка сільсько-господарських наук (2007), професорка (2008), академік Академії наук вищої школи України (2014), відмінниця освіти України.